Доњи Товарник је насеље у Србији у општини Пећинци у Сремском округу. Према попису из 2011. било је 973 становника .

Демографија 
У насељу Доњи Товарник живи 778 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 38,6 година (36,9 код мушкараца и 40,4 код жена). У насељу има 298 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,40.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Пећинцима
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији